

Municípios espanhóis 
 Sada (Galiza) — na província da Corunha
 Sada (Navarra)

Outros usos 
 Sa'dah (província) — do Iémen
 Sada Cruzeiro Vôlei — clube de voleibol masculino de Belo Horizonte

Desambiguações de topônimos